Confédération générale du travail (CGT) est un nom porté par des organisations syndicales dans plusieurs pays :
 Argentine : Confédération générale du travail de la République argentine
 Belgique : Confédération générale du travail
 Burkina Faso : Confédération générale du travail du Burkina
 Colombie : Confédération générale du travail
 Espagne : Confédération générale du travail
 France : 
 Confédération générale du travail (1895)
 Confédération générale du travail unitaire (1921-1936)
 Confédération générale du travail - Force ouvrière (1947)
 Confédération générale du travail - Syndicaliste révolutionnaire (1926-1939)
 Italie : 
 Confédération générale du travail (1906-1925)
 Confédération générale italienne du travail (1944)
 Luxembourg : Confédération générale du travail luxembourgeoise
 Martinique : Confédération générale du travail de la Martinique
 Portugal : Confédération générale du travail
 La Réunion : Confédération générale du travail de La Réunion

Voir aussi